A „higany-oxid” a következő vegyületekre utalhat:
Higany(I)-oxid (Hg2O), higanyos-oxid
Higany(II)-oxid (HgO), higany-oxid